Bogislao XIII de Pomerania (en polaco Bogusław XIII; 9 de agosto de 1544 - 7 de marzo de 1606, Stettin; en polaco: Szczecin), hijo de Felipe I y María de Sajonia, fue un príncipe de Stettin y Wolgast, y un miembro de la Casa del Grifo.

Bogislao estudió en la Universidad de Greifswald a la edad de 14 años. En un principio fue co-regente con su hermano Juan Federico de Pomerania-Wolgast, pero en 1569 se hizo con el control de Barth y Neuenkamp. Ahí, fundó una imprenta en 1582, publicando en 1588 la "Biblia de Barth", una biblia en idioma bajo alemán, como fue traducida por Johannes Bugenhagen. En 1587 fundó Franzburg para competir con Stralsund.

Desde 1603 hasta su muerte, gobernó en Pomerania-Stettin, que heredó bajo el principio del Tratado de Herencia de Jasenitz de 1509 en caso de que sus dos hermanos Juan Federico (m. 1600) y Barnim X (m. 1603) murieran ambos sin hijos. Mantuvo su residencia en Barth, y su hijo, Felipe II, actuó como gobernador en Stettin.

Es recordado como un sabio gobernante, conocedor de las áreas de economía y gobernanza.

Se casó dos veces: primero con Clara de Brunswick-Luneburgo, hija del Duque Francisco de Brunswick-Luneburgo, y después con Ana de Schleswig-Holstein-Sonderburg, hija del Duque Juan II de Schleswig-Holstein-Sonderburg. Tuvo once hijos, entre ellos, de su primer matrimonio:
 Felipe II
 Francisco
 Bogislao XIV, el último duque reinante de Pomerania
 Duque Jorge II de Pomerania
 Duque Ulrico de Pomerania
 Ana de Croy, el último miembro de la dinastía.
 Clara María de Pomerania-Barth

Ancestros

Bibliografía 
Werner Buchholz (ed.): Deutsche Geschichte im Osten Europas. Pommern. Siedler Verlag, Berlín 1999, , pp. 216, 233.
Martin Wehrmann: Geschichte von Pommern, 2d ed., vol. 2, Verlag Andreas Perthes, Gotha, 1921. Reprinted: Weltbild Verlag, Augsburg, 1992, .

Duques de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII